Солнечный переулок — название переулков в разных населённых пунктах России.

 Солнечный переулок — переулок в Верх-Нейвинске;
 Солнечный переулок — переулок в Верхней Пышме;
 Солнечный переулок — переулок в Воронеже;
 В Казани:
 Солнечный переулок — переулок в Кировском районе,
 Солнечный переулок — переулок в Советском районе;
 Солнечный переулок — переулок в Керчи;
 Солнечный переулок — переулок в Новомичуринске;
 Солнечный переулок — переулок в Нижних Сергах;
 Солнечный переулок — переулок в Пензе;
 Солнечный переулок — переулок в городе Ревде Свердловской области;
Солнечный переулок — прежнее (до 1969 года) название Солнечной улицы в Петроградском районе Санкт-Петербурга;
 Солнечный переулок — переулок в Среднеуральске;
 Солнечный переулок — переулок в Судаке;
 Солнечный переулок — переулок в Сысерти;
 В Томске:
 Солнечный переулок,
 Солнечный проезд;
 Солнечный переулок — переулок в Хвалынске;
 Солнечный переулок — переулок в Цивильске